«Альмери́я» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия.

История 
Предшественником клуба является футбольный клуб «Агрупасьон Депортива Альмерия» (), который был основан в 1971 году. Ряд спортивных неудач и финансовые проблемы привели к тому, что в 1982 году клуб был расформирован. Спустя семь лет (в 1989 году) был основан футбольный клуб Футбольный клуб Альмери́я (). В 2001 году произошло объединение с клубом Полидепортиво Альмерия () и название приобрело современное звучание — Альмерия (). В данный момент этот клуб является одним из самых молодых профессиональных футбольных клубов Испании. Команда базируется в городе Альмерия, который является столицей одноимённой провинции на юго-востоке Испании.

Основной стадион клуба — «Хуэгос Медитерранеос» (), вместимостью 25000 зрителей. Стадион был построен в 2005 году специально к 15-м Средиземноморским играм, в рамках этого мероприятия на стадионе прошли различные спортивные соревнования, а также церемонии открытия и закрытия.

Статистика сезонов

Рекорды 
 Самые крупные победы (в Ла Лиге):
 Дома: Альмерия 3:0 Вильярреал; Альмерия 2:0 Осасуна; Альмерия 2:0 Реал Мадрид
 В гостях: Севилья 1:4 Альмерия; Депортиво 0:3 Альмерия
 Самые крупные поражения (в Ла Лиге):
 Дома: Альмерия 0:8 Барселона
 В гостях: Реал Мадрид 8:1 Альмерия
 Лучшие бомбардиры:
 За всю историю: Франциско забил 41 гол.
 В Примере: Негредо забил 32 гола.

Основной состав 
По состоянию на 10 февраля 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Тренеры клуба 

 1989—1990:  Пепе Наварро
 1990:  Амадор Андрес Капель
 1990:  Антонио Бельмонте
 1990—1991:  Пепе Наварро
 1991—1992:  Антонио Овьедо
 1992—1993:  Пепе Кайуэла
 1993:  Педро Буэнавентура
 1993—1994:  Рохелио Паломо
 1994—1995:  Хосе Энрике Диас
 1995—1996:  Пепе Кайуэла
 1996:  Кике Эрнандес
 1996:  Пепе Кайуэла
 1996:  Гонсало Уртадо
 1996—1997:  Ули Штилике
 1997:  Педро Браохос
 1997—1998:  Хосе Анхель Морено
 1998:  Пепе Наварро
 1998—1999:  Лукас Алькарас
 1999:  Флоро Гарридо
 1999:  Рамон Бланко
 1999—2000:  Хосе Мария Сальмерон
 2000—2003:  Хуан Мартинес Касуко
 2003—2004:  Луис Анхель Дуке
 2004:  Альфонсо Гонсалес «Альфонсин»
 2004—2005:  Фернандо Кастро Сантос
 2005:  Альфонсо Гонсалес «Альфонсин»
 2005—2006:  Пако Флорес
 2006—2008:  Унаи Эмери
 2008:  Гонсало Арконада
 2008—2009:  Уго Санчес
 2009—2010:  Хуан Мануэль Лильо
 2010—2011:  Хосе Луис Ольтра
 2011:  Роберто Олабе
 2011—2012:  Лукас Алькарас
 2012:  Эстебан Виго
 2012—2013:  Хави Гарсия
 2013—2014:  Франсиско
 2014—2015:  Хуан Игнасио Мартинес
 2015:  Серхи Бархуан
 2015:  Хоан Каррилльо
 2015—2016:  Нестор Горосито
 2016—2017:  Фернандо Сориано

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Ссылки 
 

Альмерия